Мечеть Нур:
 Мечеть Нур (Алжир)
 Мечеть Нур (Франкфурт-на-Майне)
 Мечеть Нур (Хромтау)